Barthe ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Barthe, Fluss in Mecklenburg-Vorpommern
 Barthe (Hautes-Pyrénées), Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées
 La Barthe-de-Neste, Gemeinde im französischen Département Hautes-Pyrénées
 Kanton La Barthe-de-Neste, Kanton im französischen Département Hautes-Pyrénées

Barthe ist der Familienname folgender Personen:
 Adrien Barthe (eigentlich Grat-Norbert Barthe; 1828–1898), französischer Komponist
 Alexandre Barthe (* 1986), französischer Fußballspieler
 Angéle de la Barthe († 1275), französische Hexe
 Cyril Barthe (* 1996), französischer Radrennfahrer
 Engelhard Barthe (1906–1977), deutscher Organist, Cembalist, Dirigent, Chorleiter, Dozent und Komponist
 Franck Barthe, französischer Mathematiker
 Gérard de la Barthe (1730–1810), französischer Zeichner, Radierer und Maler
 Gilles Barthe (1906–1993), französischer römisch-katholischer Geistlicher und Bischof
 Jean Barthe (1932–2017), französischer Rugby-Union-Spieler
 Paul de la Barthe, seigneur de Thermes (1482–1562), französischer Heerführer und Marschall von Frankreich
 Richmond Barthé (1901–1989), amerikanischer Bildhauer
 Roger Barthe (1911–1981), französischer Hispanist, Okzitanist, Romanist und Lexikograf

Siehe auch:
 Kloster Barthe, dem Heiligen Nikolaus geweihtes Kloster der Prämonstratenser bei Hesel in Ostfriesland
 Barther Bodden, Lagune in Mecklenburg-Vorpommern
 Barte
 Barthes
 Barde (Begriffsklärung)
 La Barthe